Der Marathonlauf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 fand am 7. August 1983 in Helsinki, Finnland, statt und wurde in den Straßen der finnischen Hauptstadt ausgetragen.

59 Läuferinnen aus 30 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Goldmedaille gewann die norwegische EM-Dritte über 1500 Meter von 1974 und EM-Dritte über 3000 Meter von 1978 Grete Waitz, frühere Grete Andersen, in 2:28:09 h. Silber ging an die US-Amerikanerin Marianne Dickerson mit 2:31:09 h, und die Bronzemedaille gewann Raissa Smechnowa aus der Sowjetunion in 2:31:13 h.

Rekorde 

Anmerkung:Rekorde wurden damals im Marathonlauf und Straßengehen wegen der unterschiedlichen Streckenbeschaffenheiten mit Ausnahme von Meisterschaftsrekorden nicht geführt.

Weltmeisterin Grete Waitz aus Norwegen stellte mit 2:28:09 h am 7. August den ersten WM-Rekord auf.

Ergebnis 

Datum: 7. August 1983

Weblinks und Quellen 

 Homepage zur Weltmeisterschaft 1983 auf der Website der IAAF (englisch)
 Women Marathon Athletics I World Championship 1983 Helsinki, Finland auf todor66.com (englisch), abgerufen am 12. April 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, S. 290 (PDF 10,3 MB, englisch), abgerufen am 12. April 2020

Einzelnachweise 

Marathon der Frauen
Marathon
Laufveranstaltung in Finnland
Frauenleichtathletikwettbewerb